Gerd Müller (1945-2021), Duits profvoetballer
 Gerd Müller (CSU-politicus), Duits politicus
 Gerd Müller (SPD-politicus), Duits politicus